Le patronyme flamand Maene (génitif Maenen) provient de l'anthroponyme germanique Manno.
Une variante Maane, Maanen, Manen ou Manens existe.

 Jean-Claude Maene (1955), homme politique belge.
 Stefaan Maene (1972), nageur belge.

Patronyme flamand